Я́ков Ива́нович Зарни́цкий (ок. 1855 — , ) — русский духовный писатель.

Окончил Новгородскую духовную семинарию (1873) и в 1877 году Санкт-Петербургскую академию.

Преподавал в Санкт-Петербургской духовной семинарии .

Его основные труды:
 Семидесятипятилетие Санкт-Петербургской духовной семинарии, 1809—1884 гг. — , 1884;
 Отголоски прошлого. Слова поучения и речи. — , 1894;
 Божественная литургия православной церкви. — , 1895;
 Филарет, митрополит московский, как проповедник. — , 1898;
 О необходимости обрядов и символов в богослужении. — , 1901.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1850-е годы
Персоналии:Православие в России
Писатели России по алфавиту
Выпускники Новгородской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Богословы России